Testimoni (atletisme), tub llis, cilíndric i lleuger, fet d'un material rígid, d'una sola peça, emprat en les curses atlètiques de relleus 
 Testimoni (dret processal), persona que ha estat present en un esdeveniment i que declara davant del tribunal sobre fets que són rellevants per a la resolució de l'assumpte sotmès a la seva decisió
 Testimoni de gel, mostra de l'acumulació de neu i gel al llarg de molts anys que s'ha recristal·litzat i ha atrapat
 Testimoni de Jehovà, membre d'una organització religiosa cristiana internacional mil·lenarista i fonamentalista fundada als Estats Units 
 Testimonis del Llibre de Mormó, grup de contemporanis a Joseph Smith (fill), que van dir que van veure les planxes d'or des de les quals Smith diu que va traduir el Llibre de Mormó
 Provetes testimoni, mètode utilitzat en la detecció i control de la corrosió en una instal·lació
 Turó testimoni, elevació prominent i aïllada que sorgeix abruptament en una plana